«Ель Кортез» — фільм 2005 року.

Зміст 
Чоловік, який щойно вийшов з психіатричної клініки, виявляється втягнутим у вир подій із золотом, копами, жорстоким наркоторговцем і спекотною фатальною красунею.

Посилання 

 

Фільми США 2005
Фільми-драми США